

Általános információk

Alapvető funkciók

Kompatibilitás különböző operációs rendszerekkel 

1. a nem-támogatott 5.1-es is fut rajta

Különböző fájlformátumok importálása és megnyitása

Különböző fájlformátumok exportálása és mentése

Jegyzetek 

Szövegszerkesztők